Münsterbach steht für:

 Münsterbach (Eschbach) oder Münster Bach, rechter Zufluss des Eschbachs (zum Konderbach) vor der Kondermühle, Gemeinde Dieblich, Landkreis Mayen-Koblenz, Rheinland-Pfalz
 Münsterbach, lokaler Beiname der Inde in Stolberg (Rheinland), Städteregion Aachen, Nordrhein-Westfalen
 Münsterbach (Zusam), linker Zufluss der Zusam gegenüber Altenmünster, Landkreis Augsburg, Bayern

Siehe auch:
 Münstergraben